Gråhø, Gråhøe, Gråhøi en Gråhøa zijn benamingen van diverse bergen in Noorwegen:
 Gråhøe (Lom) (2.154 meter) 
 Gråhø (Lesja) (2.014 meter)
 Gråhøi (Lesja) (1.866 meter)
 Gråhøe (Sel en Dovre) (1.751 meter) 
 Gråhøe (Dovre) (1.666 meter) 
 Gråhø (Nord-Fron) (1.157 meter)
 Gråhøe (Sel) (1.050 meter) 
 Gråhøi (Øystre Slidre) (1.779 meter)
 Gråhøi (Vågå) (1.290 meter)
 Gråhøa (Sunndal) (1.706 meter) 
 Gråhøa (Nesset en Sunndal) (1.592 meter)
 Gråhøa (Oppdal) (1.493 meter)
 Gråhøa (Rennebu) (838 meter)